Струга може да се односи на:

 Струга, градић у истоименој општини, Северна Македонија
 Општина Струга, општина у Северној Македонији
 Струга Банска, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Струга (Свети Ђурђ), насеље у општини Свети Ђурђ, Република Хрватска

Види још 
 Струг